Fazendo parte da Perícia. Segundo a IBRACAM (Instituto Brasileiro de Certificação Ambiental), a Perícia Ambiental é a ferramenta utilizada para análise de informações e fatos de atividades a crimes ambientais. Através da Lei de Crimes Ambientais, de número 9.605 de 12 fevereiro de 1998, a perícia analisa o impacto dessas ações.

Definição

A principal função da perícia é fazer avaliações técnicas, para esclarecer os acontecimentos de maneira cientifica, pois só a opinião técnica de um profissional não é o bastante, o seu papel é avaliar os impactos de maneira especializada e com fundamentos probantes.

E com o crescimento dessas ocorrências, viu-se a necessidade de um profissional especializado para aferir os danos causados ao meio ambiente, para que as multas e punições fossem aplicadas de maneira apropriada e justa. A lei implicou no surgimento de normas especificas, utilizadas pela perícia de maneira imparcial e metodológica para avaliação de danos causados na flora, fauna, solo e ar.

A perícia é fundamentada na investigação das causas que afetam o meio ambiente, e identificação das possíveis causas e consequências do que será julgado. Todos os dados e informações coletados pela perícia são dispostos no laudo pericial. Por ser uma atividade muito complexa, é necessário a formação de uma equipe de peritos e técnicos que efetuam todos os processos para emissão de tal.

O laudo é a união de todos os dados coletados na investigação, e é essencial para a confirmação dos fatos. Por meio dele o juiz analisa o dano causado e a pena a ser tomada.

Histórico

Um evento de suma importância para a conscientização mundial da preservação do meio ambiente foi a Primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Conferência de Estocolmo, no início da década de setenta.

A primeira publicação a respeito do campo da perícia ambiental foi feita por Michael J. Lynch sob o termo “Green Criminology” (1990). Entretanto, os elementos aos quais se referem tanto o termo quanto o campo de estudo já existiam muito antes de 1990. A preocupação com o meio ambiente já era objeto de análise e discussão, principalmente quando se falava em danos ambientais causados por empresas e indústrias, porém ainda não havia legislação clara acerca do tema e muito menos profissionais treinados para a investigação. 
Um dos exemplos foi a 17ª conferência francesa de criminologia, cujo assunto era crimes ecológicos.

O criminologista esloveno Janez Pecar (1981) foi um dos primeiros estudiosos a elaborar afirmações sobre a necessidade de uma agenda criminológica dedicada a examinar crimes que resultariam em danos ao meio ambiente. Janes pecar, advogado esloveno, criminologista, formou-se em 1957 na faculdade de direito da universidade de Ljubljana onde também chefiou como diretor. Estudou criminologia na Universidade da Pennsylvania.. Pecar notou que crimes ambientais ou extravio contra o meio ambiente eram apenas parcialmente estudados em criminologia e a disciplina desconsiderava demandas globais. Ao abordar sobre a etiologia do crime “ambiental”, Pecar percebeu a importância de se discernir entre poluição de instituições e outras procedências de tal crime que podem ser talvez completamente confidenciais, individuais e episódicas.

Um dos eventos que levaram à necessidade de uma criminologia dedicada a esse tipo de crime foi a explosão em uma plataforma de petróleo nos EUA. O incidente ocorreu em 28 de janeiro de 1969, na costa da cidade de Santa Barbara, na California, gerando um dos maiores vazamentos de petróleo da história dos Estados Unidos, sendo o maior até então, e matando milhares de pássaros e mamíferos marinhos que viviam ou passavam pela costa da cidade. O evento foi resultado de uma ruptura na perfuração realizada no canal de Santa Barbara, a pressão exercida pelos trabalhos de exploração, literalmente romperam o fundo marinho fazendo com que o petróleo saísse de forma rápida, ele se propagou diuturnamente pelo oceano.  Após uma minuciosa análise, descobriu-se que a catástrofe ocorreu por uma falta de supervisão adequada por parte das agências governamentais responsáveis, além disso por uma falta de atenção as médias de segurança pela própria companhia petrolífera. O evento extremamente devastador gerou uma série de imagens dos danos causados, essas que rodaram o mundo todo tornando-se notícia internacional, sensibilizando pessoas de diferentes partes do mundo e chamando atenção da população, inclusive do presidente da época Richard Nixon, que assinou a primeira legislação ambiental dos Estados Unidos.

No Brasil, antes do advento da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), as principais normas em matéria ambiental foram: Decreto nº 4.421 de 28 de dezembro de 1921, criando o “Serviço Florestal do Brasil”; o Decreto nº 27.973 de 23 de janeiro de 1934, o primeiro Código Florestal brasileiro; o Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934, o “Código de Águas”; e o Decreto nº 24.645 de 10 de julho de 1934, instituindo “medidas de proteção aos animais”. No entanto, as referidas normas não foram elaboradas com redações claras, além de não cominar penas rigorosas aos autores de práticas delituosas contra o meio ambiente. Assim, por muito tempo a degradação ambiental seguiu sem as devidas punições. Isso porque os atuais crimes ambientais eram tratados como contravenções penais, como as do Código Florestal, inclusive o de 1965 (Lei nº 4.771/65). Desta feita, por conta do fraco rigor legal, em muitos dos casos as infrações ambientais eram convertidas em multas.

A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu é um exemplo de como as questões ambientais eram relegadas ao descaso em favor do progresso. A usina foi construída entre os anos de 1975 e 1982, vindo a  ser inaugurada em 1984. Durante o desenvolvimento da obra, o quadro da equipe ambiental de Itaipu contava com apenas dezessete voluntários, os quais faziam o mapeamento das áreas que seriam alagadas. Fauna e flora da região desapareceram, e os habitantes tiveram de se retirar de suas moradias. A construção da usina contribuiu para o desaparecimento do bioma Mata Atlântica, o qual possui apenas 7% de sua formação original conservada.

Acerca dessa temática, verifica-se que a preocupação do Estado Brasileiro em preservar o meio ambiente surgiu há pouco tempo, tendo em vista a legislação que norteia o trabalho do perito ambiental: Constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 225; lei 6.938/81: Programa nacional do meio ambiente (PNMA); lei 4.347/85: Ação Civil Pública e lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais. A PNMA foi elaborada com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável. A Lei de Crimes Ambientais estabeleceu quais condutas configuram como crimes ambientais e suas respectivas sanções penais e administrativas.

Alterações legislativas

No Brasil, duas tragédias ambientais cuja causa foi similar comoveram o país: o rompimento de barragem em Mariana, em novembro de 2015, e em Brumadinho, em janeiro de 2019, ambas causadas por empresas ligadas à Vale do Rio Doce. Além do imenso impacto ambiental causado e das vidas ceifadas, os desastres envolvendo rompimento de barragens de rejeitos a montante ganharam visibilidade nas Câmaras. Após os acidentes, diversas leis foram promulgadas, para enrijecer regras vigentes no âmbito federal e estadual, dentre elas:  Lei Estadual nº 23.291/19, que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens em Minas Gerais (PESB-MG); Resolução Conjunta Semad/Feam nº 2.784/19, a qual determinou a descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos e resíduos alteadas pelo método a montante provenientes de atividades minerárias em Minas Gerais; a Resolução da Agência Nacional de Mineração (ANM) nº 13/19, que estabeleceu medidas regulatórias adicionais para assegurar a estabilidade de barragens de mineração.

O ano de 2020 foi marcado pelo significativo aumento do número de queimadas e área desmatada na Amazônia e Pantanal. No tocante à Amazônia, os números recordes aumentaram o interesse internacional no cenário ambiental brasileiro. Como consequência, houve as seguintes mudanças na legislação ambiental: edição da Lei Federal nº 13.887/19, que alterou dispositivos do Código Florestal referentes à inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Programa de Regularização Ambiental (PRA). A nova norma estabeleceu a inscrição obrigatória no CAR por prazo indeterminado, dada a exigência desse cadastro para a posterior adesão ao PRA. O CAR é um registro público eletrônico, criado pelo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/12), com o objetivo de auxiliar no controle do desmatamento e facilitar o monitoramento de propriedades rurais, por meio de um sistema nacional que afasta a necessidade de fiscalização in loco.

A identificação e mensuração dos impactos ambientais nas regiões atingidas, as quais estavam presentes nos laudos técnicos, destacou a importância da perícia ambiental.

Metodologia

Não segue um padrão e tem como base parâmetros econômicos. Sendo que, cada uma possui restrições e nem sempre se dirigem para o mesmo resultado. Em primeiro lugar, é muito importante avaliar qual será o objetivo da perícia, através de documentos disponíveis, e o local com o suporte de imagens aéreas ou de satélite. Depois, o Perito visita o lugar para fazer suas observações, anotações, interrogar o proprietário e abordar sobre as informações contidas nos documentos. Logo após, é necessário obter os documentos do terreno e/ou empreendimento para se ter os detalhes do ambiente (clima, bioma, uso/ocupação do solo, espécies nativas etc.) e com isso, o começo do exame pericial. O próximo passo é a procura por provas ou vestígios que ajudem a esclarecer a investigação e os danos causados. No final, é indispensável as fotografias do lugar como documentação e ferramenta para elaboração do laudo pericial. Sendo que, somente 35% das capitais do Brasil possuem um departamento técnico qualificado se o objetivo foi um crime que causou danos ao meio ambiente.

As técnicas e métodos utilizados em uma perícia ambiental são determinados e aplicados na alçada da vistoria, conforme o objeto de estudo do caso, e estão contemplados nos procedimentos técnicos que o perito ambiental deve se pautar para executar a perícia. 
Seguem exemplos de métodos e técnicas utilizadas na execução de perícias ambientais:
a. Medições e coleta de amostras para análise;
b. Utilização de GPS para marcar pontos relevantes;
c. Registro fotográfico e entrevistas;
d. Confecção de croquis. Exemplo: croqui de localização da área, croqui de identificação de áreas direta e indiretamente afetadas
Sabendo-se que o meio ambiente é composto pelos meios físico, químico e biológico, problemas ambientais podem atingir um ou mais meios, como uma atividade que polui ar, água, solo e afetar a flora e fauna do local. Assim, o perito precisa levantar quais os meios foram afetados pela atividade degradadora e relacionar os métodos que utilizará para quantificar o dano causado.

A maioria das perícias ambientais realizadas no país está relacionado ao lançamento de efluentes líquidos, à poluição de mananciais superficiais e subterrâneos pela disposição inadequada de resíduos sólidos, e à água. Diante dessa diversidade, cada perícia utilizará métodos que melhor se adequem à ocasião, o que pode ser realizado por meio da literatura técnica e até mesmo em consulta à legislação específica.

Profissionais que podem atuar

A perícia tem evoluído bastante no Brasil por conta do melhoramento da legislação e maior rigidez nas leis no que diz respeito a conservação ambiental. Por conta da necessidade de controle das atividades humanas sobre os recursos naturais, os peritos se tornam parte fundamental do processo de construção de um país mais sustentável e protegido. 

O principal trabalho do perito ambiental é a avaliação dos impactos ambientais, iniciando-se pela identificação dos impactos, previsão e, por fim, a avaliação por meio dos AIA –Avaliação de Impacto Ambiental, EIA –Estudo de Impacto Ambiental e RIMA–Relatório de Impacto no Meio Ambiente, peças fundamentais para amparar uma defesa ou uma acusação. O perito, por meio do laudo pericial e de restauração do dano ambiental, traduz a proporção do dano ambiental em algo mensurável para que o magistrado possa calcular o valor da multa, pena ou o montante da lesão.

O Novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma série de inovações referentes à prova pericial, imputando-lhe a importância que fora renegada no Código anterior. O perito deve abster-se de exprimir opiniões pessoais a respeito do objeto da perícia, afim de garantir um trabalho de teor técnico científico. O laudo deverá conter a exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Percebe-se, portanto, o peso que a prova pericial tem no julgamento de processos judiciais, no tocante a processos que envolvam danos ao meio ambiente, nota-se o peso e o valor que a perícia ambiental tem para a tomada de decisão pelo magistrado.

Na perícia ambiental podem atuar todos aqueles com conhecimentos técnicos relacionadas à gestão e tecnologias e que em sua formação superior tenham a vertente ambiental, como biólogos, engenheiros ambientais, agrônomos ou florestais, engenheiros químicos, ecólogos, geólogos, geógrafos, entre outros. As principais exigências são: honestidade e um trabalho de boa qualidade.

Devido à sua complexidade, o meio ambiente pode ser dividido de acordo com os meios que são afetados, os quais são denominados compartimentos ambientais. Cada profissional, por conta da extensa amplitude da matéria ambiental, desempenhará sua função específica. Por isso a importância de compor equipes multidisciplinares formadas de acordo com a realidade de cada evento a ser periciado, pois, pela extensão e complexidade dos danos ambientais, o conhecimento técnico de apenas um dos profissionais listados venha a ser insuficiente para a elaboração precisa do laudo. Na perícia ambiental, o juiz nomeará apenas um profissional. Caso o perito nomeado necessite de mais profissionais para lhe prestar auxílio, com o intuito de formar uma equipe interdisciplinar, deverá comunicar ao juiz sobre os profissionais que lhe auxiliarão. A equipe multidisciplinar pode contar com os profissionais responsáveis de acordo com sua competência na elaboração do laudo pericial.

• É necessário fazer um curso de Perito Ambiental?

O primeiro passo é a formação técnica: para atuar na área da Perícia Ambiental é necessária uma formação que atribua ao profissional competências relacionadas à gestão e tecnologias ambientais.
O segundo passo é a qualificação: O perito ambiental precisa se qualificar através de cursos específicos, além da leitura das legislações pertinentes e metodologias existentes para a execução de perícias. Saber da rotina forense é essencial para não atrapalhar o andamento do processo, o juiz e as partes envolvidas. 

• Onde podemos ser Perito Ambiental?

Na justiça estadual, federal e do trabalho. As rotinas e os serviços são idênticos, portanto, o mesmo profissional pode trabalhar nas três justiças.